FK Jonava este un club de fotbal lituanian din orașul Palanga.

Palmares 
 Pirma lyga: 1
 2017

Participări în campionatele lituaniene

Jucători notabili 
 Lukman Haruna (2018)
 Kęstutis Ivaškevičius (2016)

Antrenori
  Valdas Trakys (2015–2018)
  Artyom Gorlov (2019.)
  Viačeslav Geraščenka (2019.)
  Algimantas Briaunys (2019.)

Referințe

Legături externe 
 alyga.lt

Palanga
Fondări în 2010